Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Aaron Krickstein che ha battuto in finale Carl Uwe Steeb 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (semifinali)
 Andre Agassi (secondo turno)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Aaron Krickstein (campione)

 Carl Uwe Steeb (finale)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Kevin Curren (primo turno)
 Dan Goldie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1989